Strodel ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Strodel (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Nicolas Strodel (* 1998), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Strodl